Clifton puede referirse a varios lugares:

Clifton (Escocia)

Inglaterra:
Clifton (Bedfordshire)
Clifton (Bristol)
Clifton (Cheshire)
Clifton (Cumbria)
Clifton (Derbyshire)
Clifton (Devon)
Clifton (Gran Mánchester)
Clifton (Lancashire)
Clifton (Northumberland)
Clifton (Nottinghamshire)
Clifton (Worcestershire)
Clifton (Harrogate), Yorkshire del Norte
Clifton (York), Yorkshire del Norte
Clifton (Yorkshire del Oeste)
Clifton (Doncaster), Yorkshire del Sur
Clifton (Rotherham), Yorkshire del Sur

Estados Unidos:
Clifton (Arizona)
Clifton (Carolina del Sur)
Clifton (Colorado)
Clifton (Idaho)
Clifton (Illinois)
Clifton (Kansas)
Clifton (Maine)
Clifton (Nueva Jersey)
Clifton (Nueva York)
Clifton (Ohio)
Clifton (Tennessee)
Clifton (Texas)
Clifton (Virginia)
Clifton (condado de Grant, Wisconsin)
Clifton (condado de Monroe, Wisconsin)
Clifton (condado de Pierce, Wisconsin)

También hay, con este nombre:
Clifton, serie de historietas franco-belga creada en 1959 por Raymond Macherot.